Samsung peut désigner :

Entreprises 

 le Groupe Samsung, un conglomérat d’entreprises sud-coréennes
Samsung Electronics, une filiale du Groupe Samsung spécialisée dans l'électronique
Samsung Heavy Industries, une filiale du Groupe Samsung spécialisée dans la construction navale
Samsung C&T, une filiale du Groupe Samsung spécialisée dans la construction de bâtiments
Samsung Life Insurance, une filiale du Groupe Samsung spécialisée dans les assurances

Produits

Applications 

 Galaxy Store, un magasin d'applications distribué par Samsung
 Samsung Health, une application développée par Samsung
 Samsung Pay, une application développée par Samsung
 Samsung Internet, une application développée par Samsung
 Samsung Kies, une application développée par Samsung permettant la synchronisation entre un smartphone Samsung et un ordinateur

Électronique

Téléphones 

 Samsung Galaxy, une marque de smartphone Samsung
 Samsung Galaxy Note, une gamme de smartphone
 Samsung Galaxy S, une gamme de smartphone
 Samsung Galaxy A, une gamme de smartphone
 Samsung Galaxy M, une gamme de smartphone
 Samsung Galaxy J, une gamme de smartphone
 Samsung Galaxy On, une gamme de smartphone

Tablettes 

 Samsung Galaxy Tab, une gamme de tablette
 Samsung Galaxy Tab S, une gamme de tablette
 Samsung Galaxy Tab A, une gamme de tablette

Ordinateurs 

 Samsung Galaxy Book, une gamme de tablette

Montres connectées 

 Samsung Gear, une gamme de montre connectée
 Samsung Galaxy Watch, une gamme de montres connectée

Construction automobile 

Renault Samsung Motors, un constructeur automobile sud-coréen
 l’usine Renault Samsung Motors de Pusan, une usine du groupe automobile Renault installée à Pusan, en Corée du Sud
 la Samsung SM5, une automobile de Renault Samsung Motors
 la Samsung SM3 I, modèle dérivé de la Nissan Bluebird Sylphy I
 la Samsung SM3 II, modèle dérivé de la Renault Fluence

Sport et loisirs 

 le Ondrej Nepela Arena, anciennement Samsung Arena, une patinoire de hockey sur glace
 le Suwon Samsung Bluewings Football Club, un club de football sud-coréen
 le Samsung SDI, un club sud-coréen de rugby à XV
 les Samsung Lions, une équipe de baseball sud-coréenne
 la Coupe des nations de saut d'obstacles, anciennement la Samsung Super League, un circuit de saut d'obstacles
 la Coupe Samsung, une compétition internationale de jeu de go
 les , une équipe d'e-sport sud-coréenne de League Of Legends, active de 2013 à 2017